Cazalis kan syfta på:

Personer 

 Anne-Marie Cazalis (1920–1988), fransk författare
 Henri Cazalis (1840–1909), fransk orientalist

Platser 

 Cazalis, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Cazalis, Landes, fransk kommun i departementet Landes

Se även 

 Casalis